Boston Pizza Cup 2013, turniej wyłaniający mistrzów Alberty mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 6-10 lutego 2013 w Leduc na lodowisku Leduc Curling Club.

W zawodach bierze udział 12 drużyn, grają one potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Kevin Koe, który w finale uległ 4:5 Kevinowi Martinowi.

Zwycięzca wystąpi na Tim Hortons Brier 2013.



Drużyny

Runda A

A1 
6 lutego 2013; 9:30Pokonany do B1

A2 
6 lutego 2013; 9:30Pokonany do B2

A3 
6 lutego 2013; 9:30Pokonany do B3

A4 
6 lutego 2013; 9:30Pokonany do B4

A5 
6 lutego 2013; 18:30Pokonany do B4

A6 
6 lutego 2013; 18:30Pokonany do B1

A7 
6 lutego 2013; 18:30Pokonany do B2

A8 
6 lutego 2013; 18:30Pokonany do B3

A9 
7 lutego 2013; 9:00Pokonany do B6

A10 
7 lutego 2013; 9:00Pokonany do B5

A11 
7 lutego 2013; 18:30Pokonany do B9

Runda B

B1 
7 lutego 2013; 14:00Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1

B2 
7 lutego 2013; 14:00Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1

B3 
7 lutego 2013; 14:00Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2

B4 
7 lutego 2013; 14:00Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3

B5 
7 lutego 2013; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2

B6 
7 lutego 2013; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3

B7 
7 lutego 2013; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5

B8 
8 lutego 2013; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5

B9 
8 lutego 2013; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4

B10 
8 lutego 2013; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8

Runda C

C1 
8 lutego 2013; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2

C2 
8 lutego 2013; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5

C3 
8 lutego 2013; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6

C4 
8 lutego 2013; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1

C5 
8 lutego 2013; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8

C6 
8 lutego 2013; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3

C7 
9 lutego 2013; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5

C8 
9 lutego 2013; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10

Runda finałowa

A-B 
9 lutego 2013; 18:30

C1-C2 
9 lutego 2013; 18:30

Półfinał 
10 lutego 2013; 9:30

Finał 
10 lutego 2013; 15:00

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
  

2013 w curlingu
2013